Part (přes francouzské part z latinského pars „Díl“) je výraz pro:

 Díl, v tomto smyslu se příliš nepoužívá
 Part (hudba) – notový zápis jednotlivého hlasu skladby (např. houslový p., pěvecký p.)
 Divadelní role

Externí odkazy